Reich este un cuvânt german pentru „tărâm”, „țară” sau „imperiu” și poate să se refere la:

Țări
 Sfântul Imperiu  Roman de Națiune Germană (911–1806), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, numit și „Imperiul Vechi” (Altes Reich) cât și „Primul  Imperiu”.
  Imperiul German (1871–1918) — Deutsches Kaiserreich.
  Imperiul German (1918–1945) — Deutsches Reich, numele oficial al Germaniei din 1871 până în 1945.
  Al Treilea Reich (1933–1945) — Drittes Reich, o expresie în jargon pentru Germania.

Persoane
Reich este de asemenea nume de persoană:
 Wilhelm Reich (1897–1957), psihiatru
 Marcel Reich-Ranicki (1920–2013), critic literar german 
 Steve Reich (n. 1936), compozitor

Locuri
 Reich, Germania

Alte utilizări
 Das Reich (revistă), revistă  nazistă  germană

Vezi și 

Dezambiguizare